Рябих (; ) — російське, білоруське та українське прізвище.

Персоналії 

 Рябих Андрій Володимирович ( 1978) — російський футболіст.
 Рябих Андрій Митрофанович ( 1982) — російський футболіст.
 Рябих Віктор Миколайович — російський гандбольний тренер.
 Рябих Кирило Пилипович — російський важкоатлет.
 Рябих Леонід Дмитрович (1928-2007) — російський та український учений-фармаколог.
 Рябих Микола Олексійович ( 2001) — білоруський футболіст.
 Рябих Микола Павлович (1910-1943) — Герой Радянського Союзу.
 Рябих Петро Георгійович (1923-1993) — Герой Радянського Союзу.
 Філіп (Рябих) ( 1977) — священнослужитель Російської православної церкви.

Російські прізвища
Українські прізвища
Білоруські прізвища